Moes ist der Familienname folgender Personen:

 André Moes (1930–2019), luxemburgischer Radrennfahrer 
 Christoph Moes (* 1973), deutscher Notar und Honorarprofessor für Privatrecht an der Universität Augsburg
 Ernst Wilhelm Moes (1864–1912), niederländischer Kunsthistoriker
 Friedrich Karl Moes (1808–1863), deutschstämmiger Unternehmer in Kongresspolen
 Hans Günter Moes (1886–1966), deutscher Verwaltungsbeamter und Dahlienzüchter
 Richard Moes (1887–1968), deutscher Politiker und Bürgermeister
 Jeannot Moes (* 1948), luxemburgischer Fußballspieler

MOES ist die Abkürzung für:
 mittel- und osteuropäische Staaten, siehe auch MOEL

Siehe auch:
 Mös

Abkürzung